Горња Врућица може да се односи на:

 Горња Врућица (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Горња Врућица (Трпањ), насеље у општини Трпањ, Пељешац, Република Хрватска

Види још 
 Врућица